Morrisville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morrisville Historic District (North Carolina), ID-Nr. 92000311
 Morrisville Historic District (Vermont), ID-Nr. 83003210